Нижняя Ентала — село в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.

Входит в состав Енангского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — центр Нижнеентальского сельсовета.

Расстояние до районного центра Кичменгского Городка по автодороге составляет 66 км, до центра муниципального образования Нижнего Енангска по прямой — 13 км. Ближайшие населённые пункты — Анциферово Раменье, Алексеево, Веселая, Брод, Мариевский Выселок, Титовщина, Мякинная.

Население по данным переписи 2002 года — 85 человек (41 мужчина, 44 женщины). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Кичменгско-Городецкого района